Rädle ist der Familienname folgender Personen:

 Fidel Rädle (1935–2021), deutscher Mittellateinischer Philologe
 Lea Rädle (* 1993), deutsche Fußballspielerin